Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису среди мужчин () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Шэньчжэне (Китай) на открытых хардовых кортах осенью. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 800 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Турнир появился в календаре Мирового тура ATP в 2014 году и в календаре стал предварять более крупные теннисные соревнования в Китае: в Пекине и Шанхае.

Победители и финалисты 
Первый розыгрыш завершился победой британского теннисиста Энди Маррея в одиночном и Жан-Жюльена Ройера / Хории Текэу в парном разряде. Первым теннисистом, который сумел выиграть турнир дважды стал чех Томаш Бердых, победивший в розыгрышах 2015 и 2016 года.

Финалы турниров

Примечания

См. также 
 Открытый чемпионат Шэньчжэня среди женщин

Ссылки 
 Официальный сайт